Entrée-sortie peut faire référence à :

Entrée-sortie, un processus informatique
Analyse entrée-sortie, une modélisation économique,
Tableau entrées-sorties, un outil de la modélisation.

Voir aussi